

События 
 Братья Константин «Философ» (Кирилл) и Мефодий провели работу по стандартизации славянской письменности.
 Эмир Кордовы Мухаммад I созывает общее собрание евреев, мусульман и христиан, стремясь пресечь религиозную междоусобицу.
 В Чехии появилась письменность
 Дорестад в последний раз разгромили викинги. После этого город, до этого крупный торгово-ремесленный центр Северной Европы эпохи раннего Средневековья, быстро приходит в упадок.

Русь
 Восстание новгородцев против князя Рюрика под руководством Вадима Храброго.
 Первое упоминание Смоленска.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 863 году
 Людовик III (король Франции)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 863 году

См. также